Die südostasiatische Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell Formula 4 South East Asia Championship – Fueled by Petron 2018) war die dritte Saison der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 24 Rennen, die Meisterschaft fand in Malaysia, Indien und Thailand statt. Die Saison begann am 8. Juli 2018 und endete am 1. Dezember 2018 in Sepang, Malaysia.

Fahrer 
Anders als in anderen Rennserien gab es keine Teams, alle Fahrer wurden von Meritus.GP betreut. Alle Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter-F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook.

Rennkalender 

Es gab acht Rennwochenenden mit je drei Rennen auf drei unterschiedlichen Strecken in drei Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr flog Mabalacat von den Philippinen aus dem Kalender, neu hinzu kamen zwei Läufe in Irungattukottai, Indien.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab drei Punkte für die Pole-Position und einen für die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 18 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018